Savia peut désigner :

 Savia, groupe de rock espagnol
 Savia, album de Mami Kawada
 Savia Andina, quatuor musical bolivien
 Nom commun de la plante Betonica officinalis, Phlomis lychnitis, Salvia lavandulifolia, Salvia officinalis, Salvia pratensis''